Холмистое — название населённых пунктов.

Россия / Украина 
 Холмистое — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

Украина 
 Холмистое — посёлок в Макеевском городском совете Донецкой области.